Ungdomsverdensmesterskabet i håndbold 2010 for kvinder var det tredje ungdoms-VM i håndbold for kvinder, og slutrunden med deltagelse af 19 hold blev afviklet i perioden 2. – 12. august 2010 i Santo Domingo i den Dominikanske Republik. Mesterskabet blev arrangeret af International Handball Federation og var åbent for spillere født i 1992 eller senere.

Mesterskabet blev vundet af Sverige, som i finalen besejrede Norge med 34-29. Bronzemedaljerne gik til Holland, som vandt 27-26 over Frankrig i bronzekampen. Ingen af de tre medaljevindende nationer havde tidligere vundet medaljer ved mesterskabet.

Danmark endte på sjettepladsen, hvilket var den svageste danske placering ved et ungdoms-VM for piger indtil da. De forsvarende mestre fra Rusland endte på 7.-pladsen.

Slutrunde

Værtsbyer og arenaer 

Værtskabet for mesterskabets slutrunde blev placeret på IHF-kongressen i Kairo den 4. – 7. juni 2009, hvor den Dominikanske Rpublik blev tildelt værtskabet. Kampene blev afviklet i to arenaer i byen Santo Domingo.

Hold 

20 hold kvalificerede sig til mesterskabet, men Elfenbenskysten meldte afbud, så turneringen blev gennemført med kun 19 hold.

Indledende runde 

De 19 hold spillede den indledende runde i fire grupper med 4-5 hold. Hver gruppe spillede en enkelturnering alle-mod-alle, og de to bedst placerede hold i hver gruppe gik videre til kvartfinalerne og de efterfølgende kampe om placeringerne 1-8. De resterende tre hold i hver gruppe gik videre til placeringskampe, hvor treerne spillede om placeringerne 9-12, firerne spillede om placeringerne 13-16, og femmerne spillede om 17.- til 19.-pladsen.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Kvartfinaler, semifinaler og finaler 

I kvartfinalerne deltog de otte hold, som sluttede på første- eller andenpladserne i de indledende grupper. De fire vindere gik videre til semifinalerne, mens taberne fortsatte i placeringskampene om 5.- til 8.-pladsen.

Medaljevindere

Placeringskampe

Kampe om 5.- til 8.-pladsen

Kampe om 9.- til 12.-pladsen

Kampe om 13.- til 16.-pladsen

Kampe om 17.- til 19.-pladsen

Kvalifikation

Europa

Asien

Afrika

Panamerika

Oceanien

Kilder / eksterne henvisninger 
 IHF – III Women's Youth Handball World Championship 2010
 IHF News – Germany moves up to Women’s Youth WCH (11. marts 2010)

Noter 

VM i håndbold
Håndbold i 2010
Kvindehåndbold